Dalovice, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Dalovice, comune del distretto di Karlovy Vary, nell'omonima regione